Международные отношения:

 Международные отношения — вид общественных отношений, выходящих за территориальных образований.
 Международные экономические отношения  — экономические отношения между государствами, региональными группировками, транснациональными корпорациями и другими субъектами мирового хозяйства.
 Международные отношения — издательство, публикующее литературу научной и международной тематики.